State Line ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 State Line (Alabama)
 State Line (Arkansas)
 State Line (Connecticut)
 State Line (Indiana)
 State Line (Louisiana)
 State Line (Massachusetts)
 State Line (Mississippi)
 State Line (New Hampshire)
 State Line (New York)
 State Line (Pennsylvania)
 State Line (Wisconsin)
 State Line City (Indiana)
 Stateline, Kansas